Dumbrava (rum. der Wald) ist der Name mehrerer Ortschaften

 in Rumänien
 Dumbrava (Mehedinți), Gemeinde im Kreis Mehedinți
 Dumbrava (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Dumbrava (Timiș), Gemeinde im Kreis Timiș
 Dumbrava (Ciugud), Dorf im Kreis Alba
 Dumbrava (Săsciori), Dorf im Kreis Alba
 Dumbrava (Unirea), Dorf im Kreis Alba
 Dumbrava (Zlatna), Dorf im Kreis Alba
 Dumbrava (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Dumbrava (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Dumbrava (Itești), Dorf im Kreis Bacău
 Dumbrava (Gura Văii), Dorf im Kreis Bacău
 Dumbrava (Răchitoasa), Dorf im Kreis Bacău
 Dumbrava (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Dumbrava (Livezile), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Dumbrava (Nușeni), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Dumbrava (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Dumbrava (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Dumbrava (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dumbrava (Ciurea), Dorf im Kreis Iași
 Dumbrava (Lespezi), Dorf im Kreis Iași
 Dumbrava (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Dumbrava (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Dumbrava (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Dumbrava (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare
 Dumbrava (Cornu Luncii), Dorf im Kreis Suceava
 Dumbrava (Grănicești), Dorf im Kreis Suceava
 Dumbrava (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Dumbrava (Panciu), Dorf im Kreis Vrancea
 Dumbrava (Poiana Cristei), Dorf im Kreis Vrancea
 Dumbrava de Jos (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dumbrava de Jos (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Dumbrava de Mijloc, Dorf im Kreis Mehedinți
 Dumbrava de Sus (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Dumbrava de Sus (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți
 Dumbrava-Deal, Dorf im Kreis Neamț
 Dumbrava Roșie, Gemeinde im Kreis Neamț

 in der Republik Moldau
 Dumbrava (Chișinău), Stadtteil von Chișinău

Dumbrava ist der Name folgender Personen:
 Algimantas Dumbrava (* 1958), litauischer Politiker
 Dănuț Dumbravă (* 1981), rumänischer Rugby-Union-Spieler